Светско првенство у хокеју на леду 1998. је било 62. светско хокејашко првенство које се одржало од 1. маја до 17. маја 1998. у Швајцарској - Група А,  Словенији – Група Б, Мађарској - Група Ц и Јужноафричкој Републици - Група Д. 
Светско првенство је 7. пут освојила Шведска.

Светско првенство Група А – Хелсинки, Тампере и Турку, Финска

Квалификације за Групу А – Клагенфурт, Аустрија

Локација

Прва фаза
У Групи А су се такмичиле шеснаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у четири група са по четири екипа. По две првопласиране екипе из свих група пласирале су се у другу фазу. Трећепласиране екипе из свих група наставиле су такмичење у Групу од 9. до 12. места. Четвртопласиране екипе из свих група завршиле су такмичење и наступаће у квалификацијама за останак у Групу А на наредном светском првенству.

Група 1 - Базел

Група 2 - Цирих

Група 3 - Цирих

Група 4 - Базел

Група од 9. до 12. места – Цирих

Друга фаза

Група 5 - Цирих

Група 6 - Базел

Финална рунда

Полуфинале - Цирих
У полуфиналу су се играле по две утакмице а у финале су прошле репрезентације са бољим укупним резултатом.

Утакмица за 3. место - Цирих

Финале  - Цирих

Коначни пласман

Светско првенство Група Б – Љубљана и Јесенице, Словенија
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Три најбоље пласирана екипе су оствариле пласман у квалификацијама за Групу А. Репрезентација Норвешке је остварила директан пласман у Групу А као домаћин наредног светског првенства. Последњепласирана екипа је испала у Групу Ц.

Група Ц – Будимпешта, Столни Београд и Дунаујварош, Мађарска 
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су биле подељене у две групе по четири екипа. По две првопласиране из обе групе пласирале су се у финалну групу од 25. до 28. места. Победник је остварио пласман у Групу Б. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе пласирале су се у завршну групу од 29. до 32. места. Последњепласирана екипа је испала у Групу Д.

Група А

Група Б

Група од 25. до 28. места - Будимпешта

Репрезентација Мађарске је остварила пласман у Групу Б.

Група од 29. до 32. места – Столни Београд

Репрезентација Шпаније је испала у Групу Д

Група Д – Кругерсдорп и Преторија, Јужноафричка Република 
У Групи Д су се такмичиле осам репрезентација које су биле подељене у две групе по четири екипа. По две првопласиране из обе групе пласирале су се у финалну групу од 33. до 36. места. Победник је остварио пласман у Групу Ц. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе пласирале су се у завршну групу од 37. до 40. места.

Група А - Кругерсдорп

Група Б - Преторија

Група од 33. до 36. места - Кругерсдорп

Репрезентација Бугарске је остварила пласман у Групу Ц.

Група од 37. до 40. места – Преторија

Референце 

Комплетни резултати

Архива 1998
Детаљи квалификационог турнира

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Швајцарској
Хокеј на леду у Словенији
Хокеј на леду у Јужноафричкој Републици
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у Мађарској
Спорт у 1998.